Унья (приток Печоры) — река в России
 Унья (Куэнка) — муниципалитет в Испании
 Унья-де-Кинтана — муниципалитет в Испании